Die Abkürzung UNPA steht für:
 United Nations Parliamentary Assembly (Parlamentarische Versammlung der Vereinten Nationen)
 United Nations Postal Administration (Postverwaltung der Vereinten Nationen), UN-Postverwaltung, Herausgeberin der UNO-Briefmarken
 United Nations Protected Area ("Geschütztes Gebiet der Vereinten Nationen), eine unter dem besonderen Schutz der UNO stehende Region, siehe UN-Schutzzone

UNPA